A Copa Bicentenario de 2021 será a segunda edição desta copa nacional de futebol do Peru. O torneio será organizado pela Federação Peruana de Futebol (em espanhol: Federación Peruana de Fútbol, FPF), entidade máxima do futebol peruano. Contará com a participação de todos os clubes da Liga de Fútbol Profesional: 18 times da Liga 1 e 12 times da Liga 2, respectivamente, primeira e segunda divisão do futebol peruano. O sorteio para definição dos grupos será realizado em 1 de abril. Os jogos serão disputados entre 14 de maio e 28 de julho. O campeão, além do título, também assegura uma vaga na Copa Sul-Americana de 2022 e na Supercopa Peruana de 2022 contra o campeão da Liga 1 de 2021. Deveria ser a terceira edição do torneio, no entanto, a edição de 2020 acabou sendo cancelada devido à pandemia de COVID-19.

Regulamento 
A Copa Bicentenario de 2021 será disputada por 30 clubes em cinco fases. Na fase de grupos, eles serão divididos em oitos grupos, sendo que os dois primeiros de cada chave avançam para a fase. Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 
 Melhor saldo de gols,
 mais gols pró, 
 menos gols sofridos, 
 confronto direto, 
 fair play. 

Nas oitavas, quartas e final, os times se enfrentam no sistema mata-mata em jogos únicos, e na semifinal, em jogos de ida e volta com aplicação da regra do gol fora de casa. Em caso de empate no tempo normal (ou no agregado das partidas e no gol qualificado), a vaga ou o título será decidido na disputa de pênaltis. O vencedor da copa garantirá classificação direta para a Copa Sul-Americana de 2022.

Participantes

Liga 1

Liga 2

Fase final

Premiação

Estatísticas

Artilharia

Assistências

Ver também 
 Campeonato Peruano de Futebol de 2021 – Primeira Divisão
 Campeonato Peruano de Futebol de 2021 – Segunda Divisão

2021 no futebol
Desporto no Peru em 2021